Angelo Pometta – medico e politico svizzero
 Eligio Pometta – giornalista, politico e storico svizzero-italiano
 Giuseppe Pometta – scrittore svizzero
 Mansueto Pometta – politico svizzero